Coming Back Down - песня американской рэп-рок-группы Hollywood Undead, третий сингл и десятый трек с их второго студийного альбома American Tragedy. Песня появилась на официальном сайте группы 11 января 2011 года и вышла синглом 15 марта, в один день со вторым синглом с альбома, «Been to Hell».  Трек появился на радио 24 февраля 2011 года как сингл в поддержку альбома American Tragedy. Припев поёт Danny, первый куплет исполняет J-Dog, второй куплет - Johnny 3 Tears. В отличие от других синглов из альбома, на «Coming Back Down» не было снято музыкальное видео.

Позиции в чартах

Исполнение 
Песня начинается спокойным и мелодичным припевом, в исполнении Danny. Затем следует первый куплет, который поет J-Dog. Второй куплет исполняет Johnny 3 Tears. Он также поет бридж, где четыре раза повторяет строчки: "I know you're coming back, I know you're coming back. I know you're coming back down".

«Эта песня о потере дорогого тебе человека. Я думаю, каждый был в такой ситуации. В «Coming Back Down», каждый может найти собственное значение словам. Она трогательна. Ты слышишь её, и можешь применить её к собственной жизненной ситуации. И это есть моя цель, как музыканта, я рассказываю о своей жизни, но заставляю вас задуматься о своей.» - Johnny 3 Tears, об общем смысле данной композиции.

Участники 
Hollywood Undead
Charlie Scene - соло-гитара
Da Kurlzz – ударные
Danny - вокал
Funny Man – отсутствует в песне
J-Dog –  ритм-гитара,  вокал
Johnny 3 Tears – вокал

Продюсеры
Don Gilmore
Kevin Rudolf
Jeff Halavacs
Jacob Kasher

Примечания 

Синглы 2011 года
Песни Hollywood Undead